I liga polska w piłce ręcznej mężczyzn sezonu 2015/2016 – 60. edycja drugiej w hierarchii klasy ligowych rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn w Polsce, mająca na celu wyłonienie drużyn, które uzyskują awans do Superligi polskiej sezonu 2016/2017 oraz zespołów, które zostaną relegowane do II ligi polskiej sezonu 2016/2017. Rywalizacja toczyła się systemem kołowym wraz z meczami barażowymi, a nad jej przebiegiem czuwał organizator rozgrywek – Kolegium Ligi ZPRP. W zmaganiach wzięły udział drużyny 28 klubów sportowych, podzielone na dwie grupy (Grupę A i Grupę B).

Grupa A

Tabela końcowa 

Legenda do tabeli
 M – mecze
 Z – zwycięstwa
 R – remisy
 P – porażki
 +/- – różnica bramek

Wyniki 

Legenda do tabeli z wynikami
 Numery 1-14 oznaczają gospodarza meczu, wpisanego z lewej strony tabeli z wynikami

Klasyfikacja strzelców 

Źródło:

Klasyfikacja końcowa

Grupa B

Tabela końcowa 

Legenda do tabeli
 M – mecze
 Z – zwycięstwa
 R – remisy
 P – porażki
 +/- – różnica bramek

Wyniki 

Legenda do tabeli z wynikami
 Numery 1-14 oznaczają gospodarza meczu, wpisanego z lewej strony tabeli z wynikami

Klasyfikacja strzelców 

Źródło:

Klasyfikacja końcowa

Mecze barażowe

Baraż I 
W barażu I o awans do Superligi 2016/2017 zmierzyli się wicemistrzowie obydwu grup. Gospodarz pierwszego spotkania został ustalony w drodze losowania.

Wyniki

Baraż II 
W barażu II o awans/utrzymanie się w Superlidze 2016/2017 zwycięzca barażu I zmierzył się z Pogonią Szczecin – 10. zespołem PGNiG Superligi 2015/2016. Gospodarzem pierwszego spotkania była drużyna z I Ligi.

Awansu do PGNiG Superligi w sezonie 2016/2017 nie wywalczył zespół  i pozostaje na sezon 2016/2017 w I Lidze.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
 I liga na stronie ZPRP
 Archiwum rozgrywek piłki ręcznej w Polsce

Przypisy 

I liga polska w piłce ręcznej mężczyzn
2015 w piłce ręcznej
2016 w piłce ręcznej
2015 w polskim sporcie
2016 w polskim sporcie